Francja:
 Belle-Île – wyspa  

Stany Zjednoczone:
 Belle – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Belle – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
 Belle (ang. Belle Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Belle (ang. Belle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds

Osoby:
 Camilla Belle – amerykańska aktorka
 Christa Belle - wokalistka amerykańskiego zespołu Hungry Lucy
 David Belle – traceur, twórca Parkour
 Lexi Belle − amerykańska aktorka filmów pornograficznych pochodzenia irlandzkiego

Inne:
 Belle – polska marka odzieżowa
 Belle – fikcyjna postać z serialu "Dawno, dawno temu"
 Belle – komputer szachowy
 Belle – detektor zbudowany w laboratorium KEK w Japonii, do badania fizyki mezonów B
 Belle – film animowany z 2021 roku
 Belle Rive
 Belle Vue